Матевала има више значења:

 Општина Матевала (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Матевала (Матевала, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику